Települések
 Frome (Somerset), angliai város
 Bishop's Frome, angliai falu (Herefordshire)
 Frome St Quintin, angliai falu (Dorset)
 Frome Vauchurch, angliai falu (Dorset)
 Frome (Jamaica), jamaicai falu

Élővizek
 Frome (Dorset), angliai folyó (Dorset)
 Frome (Bristol), angliai folyó (Bristol)
 Frome (Herefordshire), angliai folyó (Herefordshire)
 Frome (folyó, Somerset), angliai folyó (Somerset)
 Frome (Stroud), angliai folyó (Stroud)
 Frome-tó,  Dél-Ausztrália